Pristiloma arcticum är en snäckart som först beskrevs av Marcus Lehnert 1884.  Pristiloma arcticum ingår i släktet Pristiloma och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
arcticum